Сеймча́н () е селище от градски тип в Магаданска област, Русия. Разположено е на брега на река Сеймчан, близо до вливането ѝ в река Колима, на около 380 km североно от Магадан. Административен център е на Среднокански район. Населението му към 2016 г. възлиза на 2337 души.

История 
Данни за поселение на територията на Сеймчан съществуват отдавна. Съвременно селище е построено през 1940 г. във връзка с добива на злато. През 1953 г. получава статут на селище от градски тип. В периода 1949 – 1955 г. на няколко километра от Сеймчан функционира лагер към ГУЛАГ, който през 1952 г. е дом на около 5700 души.

През 1967 г. близо до селището е открит метеорит, по-късно наречен Сеймчански метеорит. Тежи 351 kg и съдържа основно желязо.

Население

Климат

Икономика 
Икономиката на селището е разчита основно на селско стопанство. В днешно време развитието на района е свързано със строежа на Уст Среднеканската ВЕЦ. Селището разполага с летище.

Източници 

Селища от градски тип в Магаданска област